Wydawnictwo ELAY – polskie wydawnictwo powstałe w 2001 roku, z siedzibą w Bielsku-Białej, później w Jaworzu k. Bielska-Białej.

Oficyna wydawnicza w początkach działalności specjalizowała się w literaturze na temat gry go oraz dotyczącej filozofii buddyjskiej, z czasem poszerzyła swą ofertę o literaturę piękną (m.in. Meijin - mistrz go – pierwsze polskie wydanie książki autorstwa noblisty Yasunariego Kawabaty) oraz dziecięcą .

Publikacje

Buddyzm / filozofia 
 Przebudź się ku temu, co czynisz - Diane Eshin Rizzetto (), 2008
 Zen na co dzień: miłość i praca - Charlotte Joko Beck (), 2009
 Żywy zen, nic niezwykłego - Charlotte Joko Beck (), 2009
 Koniec pogoni za szczęściem - Barry Magid (), 2009
 Umysł zen, umysł początkującego - Shunryu Suzuki ( i ), 2010
 Hardcore Zen - Brad Warner (), 2010
 Droga Serca - Dalajlama, Drewermann (), 2010
 W stronę serca. Przebudzenie na ścieżce sufich - Hazrat Azrad Rasool (), 2011
 Jak przyrządzić swoje życie. Zalecenia dla kuchrza w klasztorze zen -  Dogen, Kosho Uchiyama (), 2012

Gra GO 
 Gra Go - Matthew Macfadyen (), 2003
 Almost Sente (komiks) - Kamil Budziński (), 2004
 Od amatora do zawodowca - Toshiro Kageyama (), 2005
 Tesuji - James Davies (), 2006
 Tsumego. Problemy życia i śmierci - Akinobu Tozawa (), 2006

Literatura piękna / poezja 
 Meijin - mistrz go - Yasunari Kawabata, 2004
 Haiku - Agnieszka Żuławska-Umeda (), 2006
 Głodna tygrysica - Rafe Martin (), 2006
 Świat, który istniał przed naszym - Rafe Martin (), 2009

Literatura popularna 
 Widok z mojego okna - szersza perspektywa - Małgorzata Kalicińska (), 2013
 ... i wtedy moja córka powiedziała - Małgorzata Kalicińska (), 2013

Literatura dziecięca 
 Wiewiór Wystraszny - Melanie Watt (), 2010
 Julka Kulka i Gąska - Jane Simmons (), 2011

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polskie wydawnictwa książkowe